D'Agostino è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
D'Agostini, Dagostini, Dagostino, d'Agostino, De Agostini, De Agostinis, Dell'Agostino.

Origine e diffusione
È la forma cognomata del prenome maschile Agostino, a sua volta derivato dal cognomen romano  Augustinus, il cui significato è  "relativo ad Augusto", "della famiglia di Augusto". 
D'Agostino è il novantaquattresimo cognome più frequente in Italia, ed è portato da oltre 5.000 famiglie. 

La sua presenza è maggiormente concentrata nelle regioni dell'Italia meridionale, in modo particolare Campania, Sicilia e Calabria, e nel Lazio.

Persone
Albert S. D'Agostino (1892-1970), scenografo statunitense
Angelo D'Agostino (1907-1978), politico italiano
Angelo Antonio D'Agostino (1961), politico e imprenditore italiano
Antonella D'Agostino (1943), cantante e attrice italiana
Antonio D'Agostino (1938), regista italiano
Antonino D'Agostino (1978), calciatore italiano
Biagio D'Agostino (1896-1984), vescovo cattolico italiano
Ernino D'Agostino (1960-2015), politico italiano
Filippo D'Agostino (1885-1944), politico e giornalista italiano
Francesco D'Agostino (1946-2022), giurista italiano
Gaetano D'Agostino (1982), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Gaetano D'Agostino (1837-1914), pittore e scultore italiano
Gigi D'Agostino (1967), disc jockey e produttore discografico italiano
Giuseppe D'Agostino (1967), mafioso italiano
Emanuele D'Agostino (...-1981), mafioso italiano 
John D'Agostino (1929-2010), disegnatore e fumettista italiano
Nicholas D'Agostino (1998), calciatore australiano
Oscar D'Agostino (1901-1975), chimico italiano
Peppino D'Agostino (1957), chitarrista italiano
Pietro Maria d'Agostino (1756-1835), vescovo cattolico italiano
Roberto D'Agostino (1948), giornalista e personaggio televisivo italiano
Valentina D'Agostino (1982), attrice italiana
Veronica D'Agostino (1985), attrice italiana 
Vincenzo D'Agostino (1961), paroliere italiano

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Cognomi italiani